Петрищевский сельсовет

Липецкая область 
 Петрищевский сельсовет Становлянского района

Смоленская область 
 Петрищевский сельсовет Духовщинского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)